Ciawi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Ciawi, Cirebon, by, 
 Ciawi, Purwakarta, by, 
 Ciawi, Bogor, by, 
 Kecamatan Ciawi (distrikt i Indonesien, lat -6,68, long 106,87), Jawa Barat, 
 Ciawi, Brebes, by, 
 Ciawi, Pandeglang, by, 
 Kecamatan Ciawi (distrikt i Indonesien, lat -7,15, long 108,12), Jawa Barat, 
 Ciawi, Tasikmalaya, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar